Экспира́ция (от  — выдох, выдыхание, истечение):
 Экспирация — альтернативное наименование выдоха, в противоположность вдоху (инспирации) при дыхании
 Экспирация — истечение срока действия контракта (сделки):
 Экспирация (дериватив) — последний день действия дериватива, после которого наступает его исполнение (поставка)
 Экспирации банковской карты — окончание действия банковской карты после наступления указанного на ней срока
 Экспирация домена — окончание срока делегирования домена
 Экспирация авторского права — окончание периода действия авторского права, переход объекта в общественное достояние
 Expiration (film) — художественный фильм, 2004 год
 Expiration date — срок годности товара
 Expiration Date (film) — комедия, 2006 год